Звания и знаки различия Армии Шри-Ланка — это система воинских званий, определяющих положение (права, обязанности) военных по отношению к другим военным в республике Шри-Ланка. Система воинских званий Шри-Ланки основана на системе воинских званий Великобритании. Данная статья описывает систему воинских званий сухопутных войск.

Офицерские звания

Не офицерские звания

См. также 
 Звания и знаки отличия флота Шри-Ланки
 Звания и знаки отличия ВВС Шри-Ланки
 Армия Шри-Ланки

Источники 
 Army, Sri Lanka. (1st Edition — October 1999). «50 YEARS ON» — 1949—1999, Sri Lanka Army. ISBN 995-8089-02-8

Ссылки 
 Армия Шри-Ланки
 Министерство обороны, безопасности, закона и порядка Республики Шри-Ланка
 Погоны Шри-Ланки